Пілозоцереус (Pilosocereus) — рід кактусів.

Назва 
Латинська назва Pilosocereus перекладається як «волохата свічка». Роди Pilocereus K.Schum. та Pseudopilocereus Buxb. є молодшими синонімами Pilosocereus.

Види 
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G.D.Rowley (Бразилія)
Pilosocereus aureispinus (Buining & Brederoo) F.Ritter (Бразилія)
Pilosocereus azulensis N.P.Taylor & Zappi (Бразилія)
Pilosocereus catingicola  
Pilosocereus floccosus Byles & G.D.Rowley (Бразилія)
Pilosocereus fulvilanatus (Buining & Brederoo) F.Ritter (Бразилія)
Pilosocereus glaucescens 
Pilosocereus glaucochrous (Werderm.) Byles & G.D.Rowley (Бразилія)
Pilosocereus lanuginosus 
Pilosocereus magnificus (Buining & Brederoo) F.Ritter (Бразилія)
Pilosocereus multicostatus F.Ritter
Pilosocereus piauhyensis (Gürke) Byles & G.D.Rowley (Бразилія)
Pilosocereus polygonus (Lam.) Byles & G.D.Rowley, 1957 (Флорида, Багами, Гаїті, Куба)
Pilosocereus robinii
Pilosocereus royenii (L.) Byles & G.D.Rowley, 1957 (Кариби, Юкатан)

Примітки 

Кактусові
Роди квіткових